Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tom Gullikson e Tim Gullikson che hanno battuto in finale John McEnroe e Peter Rennert 6-4, 3-6, 7-6

Teste di serie 

 Steve Denton /  Mark Edmondson (semifinali)
Assente

 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (quarti di finale)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1982